Andy Murray, škotski tenisač
 Andy Murray (boksač) (rođen 1982.), irski profesionalni boksač
 Andy Murray (hokejaš) (rođen 1951.), kanadski hokejaški trener i bivši igrač

Povezani članci:
 Andrew Murray